Ember ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ember (1365–1423), deutscher Kleriker, Büchersammler und Bibliotheksgründer in Braunschweig
 József Ember, ungarischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Ember.js, clientseitiges JavaScript-Webframework
 Embers